Прокш (Proksch) — фамилия:

  (1891–1981) — австрийский нацистский политик.
   (1908–2011) — австрийский спортсмен.
  (1804–1866) — богемский музыкант и педагог, младший брат Йозефа Прокша.
 Прокш, Йозеф (1794—1864) — богемский композитор и педагог.
  (1836–1900) — богемская пианистка, композитор и педагог, дочь Йозефа Прокша.
 Прокш, Марк (род. 1978) — американский комик.
  (1935–2012) — австрийский художник.
 Прокш, Удо (1934—2001) — австрийский предприниматель и преступник.